Juan Carlos García González puede referirse a:

 Juan Carlos García González (1968-), exciclista profesional español.
 Juan Carlos García González (1969-), árbitro de baloncesto español.
,Juan Carlos García González (1976-), Hacker español.